Tal Ben-Haim (1982), Israëlisch voetballer bij Charlton Athletic FC
 Tal Ben-Haim (1989), Israëlisch voetballer bij Maccabi Tel Aviv